Torneig de tennis masculí: bett1HULKS Indoors 2020
 Torneig de tennis masculí: bett1HULKS Championship 2020